Амели Моресмо је освојила турнир. У финалу је победила Жистин Енен Арден резултатом 2:6, 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1 = Прво коло
| RD2 = Друго коло
| RD3 = Треће коло
| RD4 = Четврто коло

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= А. Мискина
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К. Блек
| RD1-score02-1=0       |RD1-score02-2=4
| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Милер
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К. Канепи
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=4
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К. Фернандез
| RD1-score05-1=6 |RD1-score05-2=4       |RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2       |RD1-score06-2=6 |RD1-score06-3=3r
| RD1-seed07=
| RD1-team07= С-в. Сје
| RD1-score07-1=3       |RD1-score07-2=2
| RD1-seed08=23
| RD1-team08=

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П. Шнидер
| RD1-score01-1=2       |RD1-score01-2=7 |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= А. Сера Занети
| RD1-score02-1=6 |RD1-score02-2=64      |RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Јакимова
| RD1-score03-1=5       |RD1-score03-2=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С. Бремон
| RD1-score04-1=7 |RD1-score04-2=6
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Х. Шромова
| RD1-score05-1=4       |RD1-score05-2=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06=

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Д. Хантухова
| RD1-score01-1=6 |RD1-score01-2=4       |RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Е. Камерин
| RD1-score02-1=4       |RD1-score02-2=6 |RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К. Флипкенс
| RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=4       |RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Џ. Џексон
| RD1-score04-1=4       |RD1-score04-2=6 |RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А. Молик
| RD1-score05-1=7 |RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Ј-ђ. Чан
| RD1-score06-1=5       |RD1-score06-2=1
| RD1-seed07=
| RD1-team07= М. Суха
| RD1-score07-1=4       |RD1-score07-2=1
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= К. Среботник
| RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= А. Чакветадзе
| RD1-score09-1=6 |RD1-score09-2=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ц. Јан
| RD1-score10-1=3       |RD1-score10-2=2
| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Санчез Лорензо
| RD1-score11-1=6 |RD1-score11-2=4       |RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ј. Веснина
| RD1-score12-1=2       |RD1-score12-2=6 |RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Накамура
| RD1-score13-1=3       |RD1-score13-2=6 |RD1-score13-3=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ј. Бичкова
| RD1-score14-1=6 |RD1-score14-2=1       |RD1-score14-3=6
| RD1-seed15=
| RD1-team15= М. Јуан
| RD1-score15-1=0       |RD1-score15-2=1
| RD1-seed16=3
| RD1-team16={{Nowrap| Ж. Енен Арден}}
| RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6

| RD2-seed01=15
| RD2-team01= Д. Хантухова
| RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=4       |RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Џ. Џексон
| RD2-score02-1=3       |RD2-score02-2=6 |RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Молик
| RD2-score03-1=2       |RD2-score03-2=1
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= К. Среботник
| RD2-score04-1=6 |RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=30
| RD2-team05= А. Чакветадзе
| RD2-score05-1=6 |RD2-score05-2=3       |RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ј. Веснина
| RD2-score06-1=4       |RD2-score06-2=6 |RD2-score06-3=3
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ј. Бичкова
| RD2-score07-1=1       |RD2-score07-2=2
| RD2-seed08=3
| RD2-team08={{Nowrap| Ж. Енен Арден}}
| RD2-score08-1=6 |RD2-score08-2=6

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Д. Хантухова
| RD3-score01-1=6 |RD3-score01-2=7
| RD3-seed02=21
| RD3-team02= К. Среботник
| RD3-score02-1=4       |RD3-score02-2=62
| RD3-seed03=30
| RD3-team03= А. Чакветадзе
| RD3-score03-1=2       |RD3-score03-2=3
| RD3-seed04=3
| RD3-team04={{Nowrap| Ж. Енен Арден}}
| RD3-score04-1=6 |RD3-score04-2=6

| RD4-seed01=15
| RD4-team01= Д. Хантухова
| RD4-score01-1=3       |RD4-score01-2=1
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2006.
Вимблдон — жене појединачно